Peavy est un patronyme porté notamment par :
 
 Jake Peavy (1981-), joueur de baseball américain,
 Nathan Peavy (1985-), joueur de basket-ball portoricain.

Patronyme anglais